Paul Rohrbach kan syfta på:

* Paul Rohrbach (1846–1871), tysk botaniker
 Paul Rohrbach (1869–1956), tysk statsvetare